Sambalpur, ciutat i municipalitat d'Orissa capital del districte de Sambalpur
 Districte de Sambalpur, divisió administrativa d'Orissa (Índia)
 Principat de Sambalpur, estat tributari protegit a Orissa amb capital a Sambalpur format pel que fou el districte britànic de Sambalpur.